Roselin est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certaines espèces appartenant à plusieurs genres de la famille des Fringillidae (Sibley), dont il est devenu le nom de genre normalisé. Mais il qualifie aussi un étourneau (famille des Sturnidae), l'Étourneau roselin, dont il est la traduction normalisée de l'épithète spécifique roseus.

Étymologie et histoire 

C'est à François Levaillant que l'on doit la création de ce terme en 1799. Il l'introduit pour désigner l'espèce aujourd'hui connue sous le nom d'Étourneau roselin et désigné depuis Buffon sous l'appellation de « merle couleur de rose » : 

Après une période d'hésitation au début du  où l'on verra utiliser pour cet étourneau plusieurs appellations comme « merle roselin » et « pâtre roselin », l'usage consacrera rapidement le terme « martin roselin », l'espèce étant traitée sous le nom de genre « Martin » dès 1823 dans un ouvrage collectif dirigé par Frédéric Cuvier. Le nom perdurera pendant la quasi-totalité du , c'est-à-dire jusqu'à la normalisation des noms français d'oiseaux par la CINFO à partir de 1993.

Dans la seconde moitié du , ayant perdu le statut générique que lui avait octroyé Levaillant, « roselin » devient le nom français des fringillidés du genre Carpodacus. On le trouve dans cette acception en 1867 dans l'ouvrage de Degland & Gerbe, référence majeure de l'ornithologie européenne à cette époque.

Liste des espèces concernées 
 Roselin de Hodgson — Leucosticte nemoricola (Hodgson, 1836) — Plain Mountain-Finch
 Roselin de Brandt — Leucosticte brandti Bonaparte, 1850 — Black-headed Mountain-Finch
 Roselin de Sillem — Leucosticte sillemi C.S. Roselaar, 1992 — Sillem's Mountain-finch
 Roselin brun — Leucosticte arctoa (Pallas, 1811) — Asian Rosy-Finch
 Roselin à tête grise — Leucosticte tephrocotis (Swainson, 1832) — Grey-crowned Rosy-Finch
 Roselin noir — Leucosticte atrata Ridgway 1874 — Black Rosy-Finch
 Roselin à tête brune — Leucosticte australis Ridgway, 1874 — Brown-capped Rosy-Finch
 Roselin de Burton — Callacanthis burtoni (Gould, 1838) — Spectacled Finch
 Roselin à ailes roses — Rhodopechys sanguineus (Gould, 1838) — Crimson-winged Finch
 Roselin githagine — Rhodopechys githagineus (Liechtenstein, 1823) — Trumpeter Finch
 Roselin de Mongolie — Rhodopechys mongolicus (Swinhoe, 1870) — Mongolian Finch
 Roselin de Lichtenstein — Rhodopechys obsoletus (Liechtenstein, 1823) — Desert Finch
 Roselin à longue queue — Uragus sibiricus (Pallas, 1773) — Long-tailed Rosefinch
 Roselin de Blanford — Carpodacus rubescens (Blanford, 1872) — Crimson ou Blanford's Rosefinch
 Roselin sombre — Carpodacus nipalensis (Hodgson, 1836) — Dark-breasted Rosefinch
 Roselin cramoisi — Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) — Common Rosefinch
 Roselin pourpré — Carpodacus purpureus (Gmelin 1789) — Purple Finch
 Roselin de Cassin — Carpodacus cassinii S.F. Baird, 1854 — Cassin's Finch
 Roselin familier (ou Roselin du Mexique) — Carpodacus mexicanus (Statius Muller, 1776) — House Finch
 Roselin superbe — Carpodacus pulcherrimus (Moore, 1856) — Beautiful Rosefinch
 Roselin de Stresemann — Carpodacus eos (Stresemann, 1930) — Pink-rumped Rosefinch
 Roselin à sourcils roses — Carpodacus rodochrous (Vigors, 1831) — Pink-browed Rosefinch
 Roselin vineux — Carpodacus vinaceus J. Verreaux, 1870 — Vinaceous Rosefinch
 Roselin d'Edwards — Carpodacus edwardsii J. Verreaux, 1870 — Dark-rumped Rosefinch
 Roselin du Sinaï — Carpodacus synoicus (Temminck, 1825) — Pale Rosefinch
 Roselin rose — Carpodacus roseus (Pallas, 1776) — Pallas's Rosefinch
 Roselin à trois bandes — Carpodacus trifasciatus J. Verreaux, 1870 — Three-banded Rosefinch
 Roselin à ailes tachetées — Carpodacus rodopeplus (Vigors, 1831) — Spot-winged Rosefinch
 Roselin de Thura — Carpodacus thura Bonaparte & Schlegel, 1850 — White-browed Rosefinch
 Roselin à dos rouge — Carpodacus rhodochlamys (Brandt, 1843) — Pinkish-backed Rosefinch
 Roselin de Blyth — Carpodacus (rhodochlamys) grandis — Blyth's Rosefinch
 Roselin strié — Carpodacus rubicilloides Prjevalsky, 1876 — Streaked Rosefinch
 Roselin tacheté — Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775) — Great Rosefinch
 Roselin à gorge rouge — Carpodacus puniceus (Blyth, 1845) — Red-fronted Rosefinch
 Roselin de Roborowski — Carpodacus roborowskii (Prjevalsky, 1887) — Tibetan Rosefinch
 Roselin à sourcils blancs - Carpodacus dubius (Prjevalsky, 1876)
 Roselin des Bonin — Chaunoproctus† ferreorostris† (Vigors, 1829) — Bonin Grosbeak

 Étourneau roselin — Sturnus roseus Carl von Linné, 1758 — Rosy Starling

Références 

Nom d'oiseau ambigu